Chuxiong – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Junnan
 Chuxiong – miasto w Chinach, w prowincji Junnan, w prefekturze autonomicznej Chuxiong